Toto je seznam obcí v okrese Frýdek-Místek. Počet obyvatel je uváděn k aktuálnímu datu.

Seznamy sídel v Česku